Fyra fula fiskar kan syfta på:

 Fyra fula fiskar (film, 1933) – en amerikansk komedifilm från 1933 regisserad av Leo McCarey, originaltitel Duck Soup
 Fyra fula fiskar (film, 1945) – en dansk kriminalfilm från 1945 regisserad av Johan Jacobsen, originaltitel Mens sagføreren sover